Skrót CECS może oznaczać:
 Centro de Estudios Científicos – centrum badawcze w Valdivia w Chile
 Connecticut Educator Certification System